Szabó Barnabás (1935) grafikus, muzeográfus
 Szabó Barnabás (?) fotóriporter
 Szabó Barnabás (2007–) gyerekszínész